Artmann est un patronyme porté notamment par :

 Hans Carl Artmann (1921-2000), écrivain, poète, linguiste et traducteur autrichien ;
 Kevin Artmann (1986-), footballeur allemand.

C'est aussi un prix :
 Prix H. C. Artmann, d'après Hans Carl Artmann